Леонардо да Винчи (1452—1519) — итальянский художник и учёный.
 Леонардо да Винчи — международный аэропорт в городе Фьюмичино.
 Леонардо Да Винчи (лунный кратер) — останки крупного ударного кратера на видимой стороне Луны.
 Леонардо да Винчи — итальянское военное и пассажирское суда в разные времена.
 Леонардо да Винчи (линкор) — итальянский линкор, участвовавший в Первой мировой войне.
 Леонардо да Винчи (растение) — сорт розы.

См. также 
 Da Vinci (значения)
 Леонардо Винчи (около 1690—1730) — итальянский композитор эпохи барокко.
 Код да Винчи — роман Дэна Брауна.
 Код да Винчи (фильм) — экранизация романа Дэна Брауна «Код да Винчи».